Lindsay McQueen (Villajoyosa, España, 28 de mayo de 1979) es un atleta que ha estado involucrado con el flyboard desde que fue inventado por el piloto francés de motos acuáticas Franky Zapata, en la primavera de 2011 y ha tomado un papel activo el crecimiento del FlyBoard. Ha participado en todos los campeonatos mundiales hasta la fecha: Qatar (2012), Qatar (2013) y Dubái(2014). Su mejor resultado fue en 2012 cuando llegó al quinto puesto, aunque fue descalificado por una confrontación en cuartos de final con el francés Stephane Prayas, quien llegó a convertirse en el campeón del mundo de ese año.

Vive y entrena en Ibiza, donde es patrocinado y es imagen del Ushuaïa beach hotel, Maremoto Jets, SEA-DOO Watercraft, Alkkemist premium Gin y FlyBoard Spain. Tiene una escuela de HoverBoard y una escuela VIP de FlyBoard.

FlyBoard Shows 

Gracias a su pasada experiencia en esquí acuático y en esquí acuático sobre tabla rápidamente progresó y aprendió a sí mismo con el FlyBoard y ahora es una referencia para dicho deporte. Después de la Primera Copa Mundial de FlyBoard, celebrada en 2012 en Dubái, llegó a ser parte de un selecto grupo de pilotos que hacían una serie de espectáculos de FlyBoard en todo el mundo. En las sesiones de entrenamiento para uno de los shows en Karujet (Guadeloupe, Caribe), fue uno de los 5 pilotos (Patrick Esnard, John Albinson, Emmanuel Jules, Stephane Prayas) que decidieron experimentar el uso del FlyBoard sin los estabilizadores de brazos que fueron inventados originalmente por Franky Zapata, pronto después de esta decisión se empezó a usar el FlyBoard sin los estabilizadores de brazos. En septiembre de 2013, este grupo de pilotos realizó un show en Azerbaiyán para el Ministro de Deportes, pero el show fue cancelado porque no estaba permitido hacer shows en áreas públicas. Como resultado, el equipo tuvo la idea de hacer el show en un sitio privado, en este caso fue la piscina del hotel; fue uno de los primeros shows de FlyBoard en una piscina. Lindsay McQueen llevó a cabo la primera voltereta hacia atrás con el FlyBoard dentro de una piscina. En el hotel el equipo conoció a la saxofonista profesional Anastasia Zhukouskaya y tuvieron la idea de que ella tocara el saxofón en los shows de FlyBoard.

Shows y media

Competiciones 

 1988. Waterskiing Spanish national champion in the "Alevin category"
 1989. Waterskiing Spanish national champion in the "Alevin category"
 1990. Waterskiing Spanish national champion in the "Alevin category"
 1991. Waterskiing Spanish national champion in the "Alevin category"
 1998. First Wakeboard Spanish national champion at Casa de Campo, Madrid
 2012. FlyBoard World Cup 5th place at Doha, Qatar
 2013. FlyBoard World Cup disqualified in first round for "flipping" the Jetski, new rule for that year.
 2014. FlyBoard World Cup 10th place after first round at Dubai, UAE

Media 

 2012 Programa TV "El Hormiguero" - FlyBoard show con Tom Cruise
 2012 Día de las alas de Red Bull - Primer Show con FlyBoard en España
 2012 Qatar news headlines
 2012 Water-Jetpack.com 2012 World cup results
 2012 Emol.com news article
 2012 El Mundo interview
 2012 GQ Magazine review
 2012 Barcoibiza.com review
 2012 Tyoobe.com Red Bull FlyBoard show
 2012 Pinterest.com World cup mention
 2012 El Hormiguero TV program with Tom Cruise
 2013 Divinity.es news article
 2013 Front cover of Hello magazine
 2013 Proflyboard.com article 
 2013 Efetur.com news article
 2013 Shjiponja.com Article on World Cup
 2013 IB3 TV programme interview
 2013 Private FlyBoard lessons with Leo Messi, Cesc Fabregas and José Manuel Pinto
 2014 Laverdad.es article
 2014 Ridersmatch.com World cup 
 2014 Official presentation HoverBoard España 
 2014 Atractivas.es interview
 2014 Jetski-valencia.com review
 2014 Nauta360.com JetSki festival

Referencias

Enlaces externos 

 Oficial FlyBoard Spain website vision of Franky Zapata and Lindsay McQueen
 Oficial FlyBoard Spain YouTube channel
__FORZAR_TDC__

Nacidos en Villajoyosa